Николаев, Пётр:
  (род. 1957) — чешский сценарист и режиссёр.
 Николаев, Пётр Алексеевич (1924—2007) — специалист в области теории литературы.
 Николаев, Пётр Егорович (1856—?) — морской офицер Российского Императорского Флота, участник обороны Порт-Артура во время русско-японской войны.
 Николаев, Пётр Иванович (1912—1996) — советский химик-технолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Николаев, Пётр Павлович (1927—2008) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Николаев, Пётр Петрович (1873—1928) — философ.
 Николаев, Пётр Степанович (1830—1894) — русский генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны.
  Примечания